Interblock Ljubljana ist ein 2006 gegründeter slowenischer Fußballverein, der bis 2010 in der Slovenska Nogometna Liga spielte und derzeit in der 2. slowenischen Liga spielt.

Geschichte 
In der Saison 2005/06 schaffte Interblock, die damals noch NK Factor hießen, den Aufstieg in die höchste Spielklasse im slowenischen Fußball. 2006 wurde der Name in Interblock geändert, als der Geschäftsmann Jože Pečečnik den Verein kaufte. Somit ist Interblock Ljubljana der reichste Verein Sloweniens.

In der ersten Saison in der ersten Liga konnte der Verein den fünften Platz erreichen und gewann den slowenischen Pokal.

Im UEFA-Pokal 2008/09 konnte Interblock in der 1. Qualifikationsrunde Zeta Golubovci bezwingen, unterlag aber in der 2. Qualifikationsrunde gegen Hertha BSC.

Europapokalbilanz

Erfolge 
 Slowenischer Pokalsieger: 2008, 2009

Spieler 
  Josip Iličić (2008–2010)

Trainer 
  Alberto Bigon (2008)
  Zdenko Verdenik (2010–2011)

Weblinks 
 Website des Vereins (slowenisch)
 Statistiken und Ergebnisse auf soccerway.com

Ljubljana, Interblock
 
Sportverein (Ljubljana)
Gegründet 2006